Onderdistrict in Indonesië
 Kaliori (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kaliori (Kalibagor), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Kaliori (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java